Мендеха (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леа-Артибай. Занимает площадь 6,91 км². Население — 431 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бискайи